Der Renault Latitude ist eine Limousine der oberen Mittelklasse des französischen Automobilherstellers Renault. Er ist Nachfolger des Ende 2009 eingestellten Renault Vel Satis und kam in Asien, Australien und Osteuropa im Herbst 2010 in den Handel. In Westeuropa wurde er ab Anfang 2011 angeboten.

Aufgrund mangelnden Erfolges wurde der Latitude ab Ende Oktober 2012 in Deutschland nicht mehr angeboten. In einigen Ländern außerhalb Europas war er noch bis 2015, teilweise als Renault Safrane, erhältlich. Der 2015 vorgestellte Renault Talisman löste neben dem Renault Laguna III auch den Latitude ab. Der baugleiche Samsung SM5 wurde über 2015 hinaus noch angeboten.

Technik 

Er basiert auf dem koreanischen Samsung SM5 von Renault Samsung Motors und wird im gleichen Werk gebaut, wie dieser. Der Latitude ist somit mit dem Nissan Maxima verwandt. Vom Renault Laguna III werden Motoren und Antriebsstränge übernommen.

Das Fahrzeug ist 4,89 Meter lang und 1,83 Meter breit, der Radstand beträgt 2,76 Meter. Das Kofferraumvolumen wird mit 477 Liter angegeben.

Das Fahrzeug wurde in Deutschland nur in einer Ausstattungsvariante und mit drei Motorvarianten angeboten, einem 2,0-Liter Benziner von Nissan mit 103 kW/140 PS, einem hubraumgleichen Diesel mit 127 kW/173 PS und einem 3,0-Liter-V6-Diesel mit 177 kW/241 PS. Das Fahrzeug war in Deutschland zunächst ausschließlich durch Leasing oder Anmietung zu bekommen; wenige Monate später änderte Renault sein Vertriebssystem dahingehend, sodass der Latitude auch käuflich erworben werden konnte.

In allen anderen Ländern Europas, in denen der Latitude angeboten wurde, waren verschiedene Ausstattungsvarianten mit mehreren Optionen und sieben Lackierungen erhältlich.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
In der Bundesrepublik Deutschland sind zwischen 2011 und 2014 lediglich 395 Renault Latitude neu zugelassen worden.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Limousine